Mirošov può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Mirošov, città del distretto di Rokycany, nella regione di Plzeň
Mirošov, comune del distretto di Jihlava, nella regione di Vysočina
Mirošov, comune del distretto di Žďár nad Sázavou, nella regione di Vysočina